Mistrzostwa Kanady w łyżwiarstwie figurowym 2017 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Kanadzie w kategorii seniorów, juniorów i Novice. Mistrzostwa rozgrywano od 16 do 22 stycznia 2017 w TD Place Arena w Ottawie.

Osiągnięte rezultaty na zawodach krajowych determinowały skład reprezentacji Kanady na Mistrzostwa Świata 2017, Mistrzostwa Świata Juniorów 2017 i Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2017.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary sportowe (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Solistki (J)

Pary sportowe (J)

Pary taneczne (J)

Kategoria Novice

Soliści (N)

Solistki (N)

Pary sportowe (N)

Pary taneczne (N) 
Pary taneczne w kategorii Novice wykonywały dwa tańce obowiązkowe, a dokładniej wzory tańców – tzw. Pattern dance (PD). Pierwszym tańcem był Westminster Waltz (PD1), a drugim Quickstep (PD2).

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Kanadzie
Sport w Ottawie